Ruben – postać biblijna z Księgi Rodzaju, najstarszy syn Jakuba
 Ruben – hebrajskie imię męskie 
 Ruben – nazwisko wywodzące się od imiona
 Rubén Iván Martínez Andrade, znany jako Rubén – hiszpański piłkarz